Debreceni è una parola ungherese che significa di Debrecen. Può quindi significare
 abitante di Debrecen
 la squadra di calcio locale, il Debreceni Vasutas Sport Club